Макареј (грч. -{Μακαρέας [Makaréas], Μακαρεύς [Makareus]}- или -{Μάκαρ [Mákar]}-; лат. -{Macareas, Macareus}- или -{Macar}-) је у грчкој митологији било име више личности.

Етимологија 
Макареј значи „срећан“.

Митологија 
 Син Хелија и нимфе Роде или Кринаков син, који је након Деукалионовог потопа или Тенаговог убиства дошао из Олена у Ахаји на Лезб, где је постао краљ. Он је са својим људима населио ово острво, јер га је одушевила његова лепота, а као владар је био праведан. Када је Лезб, Лапитов син дошао на острво, Макареј му је дао руку своје кћери Метимне и тако успоставио савез између Јонаца и Тесалаца. Међу његовим бројним потомством помиње се и кћерка Митилена, а његови синови су колонизовали острва Хиј, Сам, Кос и Род.
 Еолов и Енаретин син, који је починио инцест са својом сестром Канаком, због чега је, према неким ауторима, починио самоубиство.
 Ликаонов син по коме је назван град Макарија у Аркадији.
 Син Јасона и Медеје, који се по неким ауторима заправо звао Мермер или Мормор, а кога је Медеја убила у наступу љубоморе.
 Један од Одисејевих пратилаца.
 Један од Лапита, који је на Пиритојевој свадби усмртио кентаура Еригдупа.
 Дионисов свештеник из Митилене, који је украо злато једном човеку и убио га. Због тога га је Дионис казнио; старији Макарејев син је током једног празника у игри подражавао свог оца како приноси жртву и заиста је заклао свог млађег брата. Мајка је у бесу убила своје дете, а Макареј је убио њу.

Извори

Литература 

Грчка митологија